Йерун Зут (; род. 6 января 1991 года в Вендаме) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Специя» и сборной Нидерландов.

Клубная карьера 
Зут начинал свою карьеру в молодёжных командах клубов «Вендам» и ПСВ. В 2011 году он был отдан в аренду на два года «Валвейку». Его дебют в высшем дивизионе Нидерландов состоялся 6 августа 2011 года в матче против «Хераклеса». Всего за два сезона в «Валвейке» Зут принял участие в семьдесят одном матче чемпионата страны. В 2013 году он вернулся в ПСВ и подписал новый контракт с клубом. Его дебют в составе ПСВ состоялся 3 августа 2013 года в матче против АДО Ден Хаага. Долгое время являлся основным голкипером ПСВ. Во второй части сезона-2019/20 выступал за «Утрехт» на правах аренды.

9 сентября 2020 года перешёл в итальянский клуб «Специя».

Карьера в сборной 
Зут выступал за юношеские и молодёжную сборные Нидерландов. В составе молодёжной сборной Нидерландов он принимал участие на молодёжном чемпионате Европы 2013. 10 октября 2015 года дебютировал в составе сборной Нидерландов в матче против Казахстана.

Достижения 
ПСВ
 Чемпион Нидерландов (3): 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2015, 2016

Статистика по сезонам 
По состоянию на 1 июля 2020 года

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Специя»